Albert nume de familie sau prenume masculin
, care poate fi:

Variante 

 Albertus, 
 Alberto, 
 Al, 
 Adalbaert sau 

nume de familie

 Albert, 
 Albrecht

Zile onomastice 

 4 iulie, 7 august, 30 august 14 septembrie, 17 septembrie, 15 noiembrie, 24 noiembrie, 26 noiembrie, 25 decembrie.

Sfinți 

 Albertus Magnus (1200-1280)

Regalitate 
 Albert I de Brandenburg (c. 1100–1170), margraf de Brandenburg și duce de Saxonia
 Albert al Suediei (1338–1412), rege al Suediei
 Albert al II-lea de Habsburg (1397-1439)
 Albert I al Prusiei (1490-1568), Mare Maestru al Cavalerilor Teutoni, Duce de Prusia
 Albert al VII-lea, Arhiduce de Austria (1559-1621), fiu al lui Maximilian al II-lea, Împărat Roman
 Albert, Prinț Consort (1819–1861), soțul reginei Victoria a Regatului Unit
 Albert I al Saxoniei (1828-1902)
 Albert I, Prinț de Monaco (1848–1922), Prinț de Monaco din 10 septembrie 1889 până în 26 iunie 1922
 Albert I al Belgiei (1875-1934)
 Prințul Albert de Saxonia (1875–1900)
 Albert al II-lea al Belgiei (n. 1934), actualul monarh al Belgiei
 Albert al II-lea, Prinț de Monaco (n. 1958), actualul monarh al principatului de Monaco

Personalități 

 Albert Apponyi
 Albert Camus
 Albert Claude
 Albert Einstein
 Albert Gyergyai
 Albert Kahn
 Albert Mackey
 Albert Paulsen
 Albert Pike
 Albert Samain
 Albert Speer
 Albert Wass
 Eddie Albert
 Eugen d'Albert
 Heinrich Albert

Premiul Nobel pentru Pace 

 1960 - Albert Lutuli 
 1952 - Albert Schweitzer

Vezi și 
 Listă de zile onomastice
 Michael Albert, scriitor sas
 Michael Albert, scriitor american

Nume
Prenume masculine